"Trine" pode referir-se a:

Trine (astrologia), um ângulo de 120° (1/3 do 360° eclíptico);
Trine (jogo eletrônico), um jogo eletrônico de 2009 da Frozenbyte;
Universidade de Trine, uma instituição de ensino superior em Angola, Indiana.

Desambiguação